Dragontea menor puede referirse a:

 el nombre común de la planta Arisarum vulgare; o
 el nombre común de la planta Arum italicum.